Osoby o tym nazwisku:
 Happy Mary Bacia – ugandyjska lekkoatletka
 Karolina Bacia – polska aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa
 Tadeusz Bacia – polski neurofizjolog i neurolog